John Armstrong peut désigner :
 John Armstrong (1674-1742), ingénieur britannique ;
 John Armstrong (1709-1779), médecin et poète écossais ;
 John Armstrong (1717-1795), ingénieur civil et général américain ;
 John Armstrong (1758-1843), soldat de l’armée américaine, et Secrétaire à la Guerre des États-Unis ;
 John Alexander Macdonald Armstrong (1877-1926), politicien canadien ;
 John Alexander Armstrong (1922-), professeur de science politique ;
 John Armstrong (1988-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 John Armstrong (1966-), philosophe et écrivain britannique.